Niemcy:
 Berlin-Staaken – dzielnica Berlina
 Berlin-Staaken – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Staaken